Национальный дворец () — дворец в столице Республики Гаити — Порт-о-Пренсе. Резиденция президентов Гаити расположена напротив площади Лувертюр недалеко от Марсова поля столицы.

История 
На этом месте до того стояло три подобных сооружения. Первый дворец был уничтожен 19 декабря 1869 года во время восстания, второй — разрушен в ночь на 8 августа 1912 года при взрыве, организованном политическими противниками президента Мишеля Синсиннатюса Леконта.

Третий президентский дворец был построен по проекту гаитянского архитектора Жоржа Боссана, получившего образование в Школе изящных искусств в Париже. Строительство началось в мае 1914 года под руководством архитектора Леонса Маигнана. После начала Первой мировой войны строительство дворца было прервано в связи со срывом поставок строительных материалов из Европы,  достроен дворец был только в 1922 году.

Во время землетрясения 2010 года получил значительные разрушения. Снесён в 2012 году.

Ссылки 
Haïti-Séisme/4 ans : La reconstruction du palais national n’est pas une priorité, selon la présidence
 Президентский дворец

Культура Гаити
Дворцы Гаити
Здания и сооружения, построенные в 1922 году
Дворцы, построенные в 1920-е годы